Überlastung bezeichnet:

 in verschiedenen technischen Systemen eine durch zu große Belastungen hervorgerufene Fehlfunktion
 Denial of Service 
 Seilbruch#Überlastung
 Überlastbarkeit (Messtechnik) eine elektrische Überlastung von Messgeräten
 eine elektronische Überlastung, siehe Electrical Overstress
 Überlastung (Schach) ein taktisches Motiv im Schach
 eine psychische Überlastung, siehe Burn-out
 eine psychologische Überlastung, siehe Doppelbindungstheorie#Kognitive Überlastung
 eine arbeitsrechtliche Überlastung, siehe Überlastungsanzeige

Siehe auch